Cooksonia kan syfta på:

 Cooksonia (fjärilssläkte)
 Cooksonia (växtsläkte), fossilt växtsläkte